Geiselhof ist der Ortsname von

 Geiselhof (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Geiselhof (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Geiselhof (Scherstetten), Ortsteil der Gemeinde Scherstetten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Geiselhof (Stulln), Ortsteil der Gemeinde Stulln, Landkreis Schwandorf, Bayern